Battaglia di Kars (1745) – combattuta il 9-19 agosto 1745 nell'ambito della guerra ottomano-persiana
Assedio di Kars (1828) – svoltosi nel giugno 1828 nell'ambito della guerra russo-turca (1828-1829)
Assedio di Kars (1855) – svoltosi nel giugno – novembre 1855 nell'ambito della guerra di Crimea
Battaglia di Kars (1877) – combattuta il 17 novembre 1877 nell'ambito della guerra russo-turca (1877-1878)
Battaglia di Kars (1920) – combattuta il 30 ottobre 1920 nell'ambito della guerra turco-armena